Winterbeek (Leopoldsburg): een van de namen van parallel lopende beken die van Leopoldsburg (Limburg) naar de Demer (Vlaams-Brabant) stromen.
Winterbeek (Beverst), een beek in Vochtig-Haspengouw.